

Cinema 
 Angels Unaware – film del 1912 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
 Angels Unaware – film del 1916 prodotto dall'Essanay

Musica 
 Angels Unaware – album dei David and the Giants del 1995